Platypelis — рід земноводних родини Microhylidae. Представники роду є ендеміками Мадагаскару.

Спосіб життя 
Ці жаби живуть на деревах. Пуголовки розвиваються у дуплах та пазухах між гілками дерев.

Види 
Рід містить 14 видів:
 Platypelis alticola (Guibé, 1974)
 Platypelis barbouri Noble, 1940
 Platypelis cowanii Boulenger, 1882
 Platypelis grandis (Boulenger, 1889)
 Platypelis karenae Rosa, Crottini, Noel, Rabibisoa, Raxworthy, and Andreone, 2014
 Platypelis laetus Rakotoarison, Scherz, Khhhler, Ratsoavina, Hawlitschek, Megson, Vences & Glaw, 2020
 Platypelis mavomavo Andreone, Fenolio, and Walvoord, 2003
 Platypelis milloti Guibé, 1950
 Platypelis olgae Rakotoarison, Glaw, Vieites, Raminosoa, and Vences, 2012
 Platypelis pollicaris Boulenger, 1888
 Platypelis ranjomena Glaw, Scherz, Rakotoarison, Crottini, Raselimanana, Andreone, Köhler & Vences, 2020
 Platypelis ravus Glaw, Köhler, and Vences, 2012
 Platypelis tetra Andreone, Fenolio, and Walvoord, 2003
 Platypelis tsaratananaensis Guibé, 1974
 Platypelis tuberifera (Methuen, 1920)

Примітки 

Microhylidae
Роди земноводних